Мопти:

 Мопти — город в центральной части Мали.
 Мопти — аэропорт в африканском государстве Мали.
 Мопти — область (провинция) в Мали.